Miejscowości w USA:
 Kinder – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Allen
Gminy w USA:
 Kinder (ang. Kinder Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
Inne:
 Kinder – nazwa serii słodyczy produkowanych przez firmę Ferrero
 Kinder Niespodzianka – "jajko-niespodzianka"
 Kinder Bueno
 Kinder Joy